Gangotri ist eine geographische Bezeichnung im indischen Bundesstaat Uttarakhand für Folgendes:
Gangotri (Ort), eine Pilgerstätte am Bhagirathi
Der Name einer Reihe von drei Gipfeln um die , siehe Gangotri I, Gangotri II, Gangotri III

Siehe auch:
Gangotri-Gletscher, aus dem der Bhagirathi entspringt
Gangotri-Gruppe, westlicher Teil des Garhwal-Himalayas